«Тегеран» (, ) — израильский телесериал, шпионский триллер, созданный Моше Зондером для общественного телеканала . Герои фильма говорят на английском, фарси и иврите. Авторы сценария — Моше Зондер и Омри Шенхар, режиссёр — Даниэль (Дани) Сыркин.

Фильм рассказывает о драматической жизни людей и работе спецслужб на фоне современного израильско-иранского конфликта. Особенностью является отсутствие демонизации врага — иранцев: персонажи представлены обычными людьми со своими недостатками и положительными чертами; добрые и достойные, плохие и безнравственные поступки допускают обе стороны.

Премьера сериала состоялась в Израиле 22 июня 2020 года, на платформе Apple TV+ он стал доступен мировому зрителю 25 сентября 2020 года. Телесериал снимался в Афинах (Греция).

Сюжет 
Главная героиня Тамар Рабинян, молодая еврейка, родившаяся в Иране, но выросшая в Израиле, является агентом «Моссад», компьютерным хакером, отправленным с тайной миссией в иранскую столицу. Её задача — вывести из строя электросистему Тегерана для нейтрализации противовоздушной обороны перед атакой израильской авиации на иранский ядерный реактор.

Во время аварийной посадки пассажирского самолёта в аэропорту Тегерана Тамар обменивается одеждой с местной женщиной, работницей электрической компании, но шпионку случайно встречает и узнаёт другая пассажирка, молодая израильтянка, служившая на одной военной базе. Свидетелями этого становятся офицеры иранской контрразведки.

Тамар подозревает предательство местного резидента, обрубает все связи и пытается самостоятельно выполнить задание и выбраться из Тегерана. Между тем, за это дело берётся опытный иранский оперативник, а ныне руководитель специального отдела стражей революции Фараз Камали.

Актёрский состав 
 Нив Султан — Тамар Рабинян, израильская разведчица, компьютерная специалистка
 Шон Тоуб — Фараз Камали, руководитель контрразведывательного подразделения стражей Исламской революции
 Гленн Клоуз — Марджан Монтазери, помощница Моссад, местный психотерапевт родом из Великобритании, оказывала услуги семье Камали (2 сезон)
 Навид Негабан — Масуд Табризи, владелец туристического агентства, завербованный израильской разведкой (1 сезон)
 Шервин Аленаби — Милад Кахани, парень Тамар (1-2 сезон)

Примечания 

Телесериалы Израиля
Экшен-телесериалы
Телесериалы о шпионах
Оригинальные программы Apple TV+